Le terme embâcle désigne une accumulation d'objets obstruant un cours d'eau :
 Embâcle naturel causé par des débris flottants dans une rivière (bois, terre, glace, etc.) ;
 Embâcle de glace causé plus spécifiquement par un amoncellement de glaçons en période de dégel.